Yenişehir, mot turc signifiant « nouvelle ville » peut désigner :

En Turquie 
 Yenişehir (Bursa), un district de la province de Bursa
 Yenişehir, un district de la province de Diyarbakır
 Yenişehir, un district de la province de Mersin
 Yenişehir, un quartier du district de Pendik de la métropole d'Istanbul
 Yenişehir, un quartier moderne de la métropole d'Ankara.

Grèce 
 Yenişehir-i Fener, le nom ottoman de la ville de Larissa

Chypre 
 une banlieue de Nicosie-Nord